Steiner [štajner] je německé příjmení:

 Andrew Steiner (1908–2009) – československý a později americký architekt
 Anton Steiner – více osobností, viz rozcestník
 Arnošt Steiner (1915– 1982) – český voják, plukovník a válečný hrdina
 Bedřich Steiner (1913–1983) – český a československý právník, odbojář a politik, poválečný poslanec KSČ
 Felix Steiner (1896–1966) – německý důstojník Waffen-SS
 František Steiner – více osobností, viz rozcestník
 Gábriel Steiner (1887–1939 či 1942) – československý politik, poslanec a senátor
 Hugo Steiner-Prag (1880–1945) – pražský německý židovský grafik
 Jakob Steiner (1796–1863) – švýcarský matematik
 Johann Nepomuk Steiner (1725–1793) – portrétista a malíř oltářních obrazů, dvorní malíř Marie Terezie
 Josef Steiner (poslanec Říšské rady) (1862–1912) – rakouský a český sociálně demokratický politik
 Jozef Steiner (1924–2009) – slovenský fotbalista a fotbalový trenér, bratr Ladislava
 Karel Steiner (1895–1934) – český fotbalista
 Ladislav Steiner (1928 – ?) – slovenský fotbalista, bratr Jozefa
 Leo Steiner (* 1971) – úředník a regionální politik KDU-ČSL
 Leopold Steiner (1857–1927) – rakouský politik, poslanec Říšské rady, zemský hejtman D. Rakous
 Matthias Steiner (* 1982) – rakouský a německý vzpěrač
 Max Steiner (1888–1971) – rakouský skladatel filmové hudby
 Paul Steiner (* 1957) – německý fotbalista
 Pavel Steiner (* 1969) – český fotbalový brankář
 Radovan Šteiner (1972–2018) – pražský komunální politik ODS
 Rudolf Steiner (1861–1925) – rakouský filosof
 Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten (1861–1921) – rakousko-uherský generál a politik

 ženská varianta s přechýlením
 Anna Steinerová (1871–1921) – česká sociální demokratka a aktivistka, manželka politika Josefa Steinera
 Božena Steinerová – česká klavíristka a hudební pedagožka

Podobná příjmení 
 Štajner
 Jakob Stainer – rakouský houslař
 Bohuslav Stainer – československý komunistický politik
 Karel Veselý-Štainer – aktivní účastník domácího odboje: Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Rada tří; 1949-1953 vězněn, 1965 rehabilitován.

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení